Виг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Виг, Бутч (род. 1952) — барабанщик рок-группы «Garbage», продюсер.
 Виг, Роги (собственно Роберт Габор Шарль Виг; 1962—2015) — нидерландский поэт и прозаик.
 Виг, Янош Яношевич — украинский архитектор, вице-президент Демократического союза венгров Украины.
 Далтон Виг (род. 1964) — бразильский актёр, продюсер и телеведущий.

Другое 
 Виг — представитель английской либеральной оппозиции (вигов).
 См. также 
 ВИГ (Вестник исторической географии) — российский научный альманах по исторической географии, выходящий с 1999 года.
 Вига (значения)
 Виги (значения)